Port Edward – comune del Canada in Columbia Britannica
Port Edward – comune del Sudafrica